Йерне () — шведская фамилия.
 Гиэрне (совр. написание Йерне; швед. Hjärne) — дворянский род.
 Йерне, Томас (; 1638—1678) 
 Йерне, Урбан (; 1641—1724), учёный
 Йерне, Кристиан Хенрик ()
 Йерне, Густав Адольф ()
 Йерне, Харальд Габриель (; 1848—1922), историк
 Йерне, Эрланд ()
 Йерне, Рудольф ()
 Йерне, Карл Густаф ()